Springlbach ist ein geographischer Name:

 Springlbach (Pfaffing), Dorf der Gemeinde Pfaffing im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Springlbach (Zellbach), linker Zufluss des Zellbachs oder Rettenbachs (zur Attel) an den Sensauer Filzen bei Welling, Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern